Счастливый Мир:
 Счастливый мир — благотворительный фонд, созданный в 2005 году для помощи детям, больным тяжёлыми заболеваниями
 Happy World! — манга (Кэндзиро Такэсита, 2001-2006 г.) и анимэ (реж. Такаси Икэхата, 2002-2003 г.)